La Košarkaška liga Srbije 2018-2019 è la 13ª edizione del massimo campionato serbo di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio, per il 5º anno consecutivo, della Stella Rossa Belgrado.

Regular season

Classifica Prva liga

Classifica Superliga

Gruppo A

Gruppo B

Playoff

Squadra vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP regular season:  Đukan Đukanović, Metalac Valjevo
MVP playoffs:  Billy Baron, Stella Rossa

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2018
Pallacanestro nel 2019
2018-2019